VVS MVO (celým názvem ) byl sportovní klub, reprezentující sovětské vojenské letectvo v letech 1945 až 1953. Klub měl oddíly ve fotbalu, hokeji, basketbale a volejbale.

Prezidentem klubu byl Stalinův syn generálporučík letectva Vasilij Stalin.

Klub za svoji krátkou existenci vyhrál sovětský šampionát v basketbale a volejbale roku 1952 a celkem třikrát sovětskou hokejovou ligu v letech 1951, 1952 a 1953.

Klub byl rozpuštěn v roce 1953 v souvislosti s redukcí ozbrojených sil.

Reference

 
Zaniklé ruské kluby ledního hokeje
Zaniklé ruské fotbalové kluby
Zaniklé ruské basketbalové kluby
Kluby ledního hokeje založené v roce 1945
Sportovní kluby založené v roce 1945
Kluby ledního hokeje zaniklé v roce 1953
Sportovní kluby zaniklé v roce 1953